Die Karate-Weltmeisterschaft 2020 fand vom 17. bis 21. November 2021 in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate statt.

Medaillen

Herren

Damen

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Wettkampfresultate auf der Website des Instituts für Angewandte Trainingswissenschaft

2020
Sportveranstaltung 2020
Sportveranstaltung in Dubai
Karate (Vereinigte Arabische Emirate)